Соколов Микола:

 Соколов Микола Васильович (1835–1889) — російський революціонер, публіцист.
 Соколов Микола Матвійович (1860–1908) — поет, перекладач, цензор Петербурзького цензурного комітету.

Соколов Микола Миколайович 

 Соколов Микола Миколайович (1826–1877, Петербург) — російський хімік.
 Соколов Микола Миколайович (1902–1975, Москва) — російський генетик.
 Соколов Микола Миколайович (1895, Тамбов — 1977) — російський геолог, геоморфолог, ґрунтознавець, історик науки, доктор географічних наук (1949).
 Соколов Микола Миколайович (1930) — російський легкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор в Римі (1960, біг на 3000 м з перешкодами), заслужений майстер спорту СРСР (1960).

Соколов Микола Олександрович 

 Соколов Микола Олександрович (1859 — ?) — російський композитор, викладач Петербурзької консерваторії.
 Соколов Микола Олександрович (1903–2000) — російський графік і живописець (Кукринікси).

Соколов Микола Олексійович 

 Соколов Микола Олексійович (1856, Петербург — 1907, Петербург) — російський геолог.
 Соколов Микола Олексійович (1906, Смоленськ — 1981, Київ) — радянський актор і режисер, народний артист УРСР (1960).
 Соколов Микола Олексійович (1882—1924) — слідчий з особливо важливих справ Омського окружного суду, що розслідував справу про вбивство царської сім'ї.

Посилання 

 Російське генеалогічне дерево. Соколов — Соколовський